est un des personnages de la série Yu-Gi-Oh! qui apparaît le plus tôt, que ce soit dans le manga ou l'anime.

Bakura est un des élèves du lycée dans lequel se trouve aussi Anzu (Téa), Yûgi, Jono-Uchi (Joey) et Honda (Tristan). C'est ainsi qu'il fait la connaissance des quatre amis. Bakura possède un des 7 objets millénaires, l'anneau millénaire (ou anneau du millénium dans l'anime), qui permet d'enfermer une partie de l'âme du possesseur initial dans cet anneau. Le possesseur ancestral étant Bakura (Soku) qui fit régner le chaos 5000 ans auparavant en Égypte.
Bakura possède un esprit maléfique enfermé dans l'anneau du millénium qui cherche à s'emparer des 7 objets du millénium pour détruire l'humanité, mais échouera.

Ryô Bakura n'est pas un duelliste, mais son double maléfique (Yami-Bakura) l'est, il apparaît bien plus souvent que Ryô lui-même.

Les apparitions de Bakura dans l'histoire 
Dans l'anime, Bakura affronte les quatre amis dans un jeu des ténèbres version "Mind Doll" : chacun des personnages prend l'apparence de sa carte favorite sur le plateau de jeu... Cette version diffère donc du manga, où Bakura est le Game Master d'un RPG grandeur nature où le but est de battre le terrible Master Zork (Soku), l'enjeu étant de récupérer leur âme ! Le manga et l'anime suivent ensuite la même trame (sauf les saisons rajoutées en anime) en ce qui concerne Bakura.

On retrouve donc Bakura lors du Battle City/Bataille Ville où il se qualifie lors d'un épisode face à Bonz, un duelliste ayant un deck Fantômes. Il sera donc parmi les 8 qualifiés pour le tour final. Bakura affrontera Yugi dans un duel où ce dernier va affronter les Ténèbres, mais il s'en sortira grâce à son dieu, Osiris. Bakura affrontera ensuite Marik/Marek pour lui voler sa carte divine, le Dragon Ailé de Râ, mais sans grand succès, ce qui aura pour conséquence de le plonger dans les ténèbres jusqu'à la victoire finale de Yugi.

Bakura remontrera son visage pendant la partie Égypte ancienne, avec le Jeu des Ténèbres Ultime, où il incarnera le terrible Bakura le roi des voleurs. Il utilisera son terrible Kâ (monstre qui est l'incarnation de notre âme) Diabound Carnel. Par la suite, Bakura fusionnera avec le Démon Zork (qui n'est en fait que l'incarnation réelle de Bakura) pour finalement s'avouer vaincu face à Holakti (fusion des trois dieux égyptiens : "Obélisk le Tourmenteur", "Slifer le Dragon du ciel" et "Dragon Ailé de Râ").

Bakura restera jusqu'à la fin un personnage très mystérieux et possédé par l'anneau millénaire. Mais plus tard, après la victoire du Pharaon Atem, Yûgi et ses camarades sur Zorc l'obscur, l'esprit maléfique de l'anneau disparaît en même temps que lui et Bakura est de nouveau libre.

Ses decks 
Bakura est un des rares personnages de la série à croire en la force des ténèbres et de ce fait possède des decks sombres (zombies-démons). À chaque combat, son deck est renforcé par des monstres puissants, terrifiants mais surtout par des combos complexes et effrayants.

Épisode 82 : Invocation du Combo D.E.A.T.H (association de 4 cartes magiques et 1 piège : lorsqu'elles sont sur le terrain, l'ennemi est vaincu).
Plus complexe, dans l'épisode 215 : Combo des Frères Necro Jumeaux (Bakura perd son cimetière et donc tous ses monstres réapparaissent sous forme de fantômes), il utilise ensuite L'épée Qui Cause la Mort qui permet de faire jeter à son adversaire le nombre total de monstres sur le terrain, le nombre de cartes de son Deck... Mais Bakura perdra quand même.

Monstre favori : DIABOUND,créature issue des ténèbres est le Kas (démon) issu de l'obscurité de l'âme de Bakura. Plus la haine de Bakura s'intensifie, plus sa puissance augmente. Il peut assimiler la technique de ses ennemis en un clin d'œil.

Deck de l'Île des Duellistes (anime)

Cartes Monstres 
 Le Faucheur de Cartes (ou "Déchireur de Cartes")
 Morphojarre (ou Métamorphox, le possède en double)
 Chapeau Blanc magique
 Dame de la Foi (ou "Dame du Destin")
 Insecte Mangeur d'Homme (ou Insecte Carnivore)
 Lézard électrique

Cartes Magies 
Change of heart (ou "Change-cœur", carte favorite)

Cartes Pièges 
 Desserts Seuls (ou "Que de Dessert")

Conclusion 

 7 cartes monstre
 1 carte magie
 1 carte piège

Deck du Battle City (manga)

Cartes Monstres 
 Le secret du portrait
 Le Fantôme du Cauchemar
 Le Chevalier sans Tête
 Dark Necrofear
 Earth Bound Spirit
 Le Fantôme du Comte
 Goblin Zombie
 Gelnia
 Puppet Master, le Manipulateur des Morts
 Hades, l'empereur des tenebres
 Les âmes tourmentées
 Jowgen, le Spirite
 Sangan

Cartes Magies 
 La Planche
 La Porte des Ténèbres
 Poltergeast
 Le Désignateur des Ténèbres

Cartes Pièges 
 L'Effrayant Earth Bound
 La Mort Réciproque

Conclusion 
 9 cartes monstres
 5 cartes magies
 2 cartes pièges
16 cartes connues et jouées en duel

Deck de Bataille Ville (anime)

Cartes Monstres 
 Le chevalier sans tête
 Le fantôme du comte
 Necrophobie des ténèbres
 le secret du portrait
 le fantôme des cauchemars

Cartes Magies 
 Ectoplasmer
 la porte du cauchemar

Cartes Pièges 
 esprit noir du silence
 appel de l'être hantée

Conclusion

Deck de l'Égypte Ancienne (manga)

Cartes Monstres 
 Deathcalibur Knight
 Necro Soldier
 Necro Mannequin

Cartes Magies 
 Le Piège Talisman
 L'Ensorcellement des Necrotwins
 La Compensation du Sacrifice
 La Prolifération

Cartes Pièges 
 L'Invitation des Fantômes de la Terre
 Le Fantôme Zorma
 La Galerie Étroite
 Tableau de la destiné

 bakura ryo les monstres x20

 jowgen le spirit x2
 necrofear des ténèbres x2
 chevalier sans tête x3
 le secret du portrait x3
 le fantôme des rêves enfuis x3
 le comte déchu x1
 sagan x1
 statue-barrière des abysses x1
 marshmallon x1
 un chat de mauvais augure x2
 moissonneur d'esprit x1

 les magies x15

 bouc émissaire x1
 pot de cupidité x1
 sarcophage doré x1
 typhon d'espace mystique x1
 enterrement prématuré x1
 sanctuaire des ténèbres x1
 sanctuaire démoniaque x2
 message i x1
 message n x1
 message a x1
 message l x1
 la porte des ténèbres x1
 ectoplasmer x1
 maillet magiquex1

 les pièges x6

 tableau de la destinée x2
 cadavre de yata-garasu x2
 force miroir x1

 et le nom de ce deck s'appelle "monde interdit"

Notes et références 

Personnage de Yu-Gi-Oh!
Bakura
Personnage de fiction créé en 1996